Банковские каникулы ():

 Bank Holiday — композиция из альбома Parklife британской группы Blur.
 Банковские каникулы — приостановка деятельности банков в результате подписания Франклином Рузвельтом «Чрезвычайного закона о банках» 9 марта 1933 года.
 Банковские каникулы — общественный праздник в Великобритании и странах Содружества.
 «Банковские каникулы» — фильм британского режиссёра Кэрола Рида, снятый в 1938 году.

См. также 
 Bank Holiday Monday
 Акт о банковских каникулах 1871 года